Kurin (; ) ist ein Dorf im Osten der ukrainischen Oblast Tschernihiw mit etwa 3700 Einwohnern (2012). 

Das in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts gegründete Dorf
ist das administrative Zentrum der gleichnamigen, 120,2 km² großen Landratsgemeinde im Zentrum des Rajon Bachmatsch, zu der noch die Dörfer
Opolonske (, ) mit etwa 10 Einwohnern, Ukrajinske (, ) mit etwa 40 Einwohnern und Schumejkiw (, ) mit etwa 10 Einwohnern gehören.

Die 7 km² große Ortschaft liegt auf durchschnittlich  Höhe an der Territorialstraße T–25–14 8 km südwestlich vom Rajonzentrum Bachmatsch und 150 km südöstlich vom Oblastzentrum Tschernihiw.

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Tschernihiw
Gegründet im 17. Jahrhundert
Rajon Bachmatsch